I Am pode se referir a:

 "I Am", single promocional de Hilary Duff, de seu álbum homônimo.
 I Am... Sasha Fierce, álbum de Beyoncé.
 I Am Me (álbum), álbum de Ashlee Simpson.
 I Am (álbum de Leona Lewis), álbum de Leona Lewis
 "I Am (canção)", single da banda Train.
 "I AM", é o nome de Deus. Movimento Eu Sou
 I Am, EP de (G)I-DLE.

Desambiguação